Скубенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скубенко, Борис Фадеевич (1929—1993) — математик, лауреат премии имени А. А. Маркова.
 Скубенко, Игорь Васильевич — глава муниципального образования «Северодвинск».